Горовое — название населённых пунктов:

Россия 

Горовое — село в Красногвардейском районе Белгородской области.

Украина 

Горовое — село в Роменском районе Сумской области.